Алексе́й Вале́рьевич Жура́вко (; ) — украинский политик, член Партии регионов; бывший депутат Верховной Рады Украины, член фракции Партии регионов (с 11.2007), секретарь Комитета по правам инвалидов и ветеранов (с 12.2007).

Биография 
Родился 21 апреля 1974 года в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области; супруга Анжела Юрьевна (1986); дочь Елизавета (2007). Инвалидом являлся от рождения — у него не было правой ноги и кисти левой руки, а левая нога была сильно укорочена.

До мая 1978 проживал в детском доме в городе Жёлтые Воды. Затем до 1990 года — в Цюрупинском детском доме-интернате.

В 1992 окончил Луганское ПТУ-интернат. В 2007 — Херсонский государственный университет, специальность: «Экономическая теория».

В 1993 году в Цюрупинске учредил и стал руководителем частного предприятия «Журавушка». С 1997 года сотрудник ООО «Содружество инициативных трудоспособных инвалидов» («СИТИ»), в 2004 году стал его генеральным директором. В 2018 году президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов.

Политическая деятельность 

В апреле 2002 выдвигался кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному округу № 183, Херсонская обл., от проправительственного блока «За Единую Украину!». Получил 10,57 % голосов, 4 место из 21 претендентов.

С апреля 2006 депутат ВРУ от Партии регионов, № 118 в партсписке.

В 2007 переизбран депутатом от Партии регионов на новый созыв.

В 2012 году принимал участие в выборах по одномандатному округу. Занял второе место и выбыл из депутатов.

После смены власти в Киеве в 2014 году находился в оппозиции к власти Украины. В январе 2015 года, по данным СБУ, бежал в Россию. В декабре 2020 года Служба безопасности Украины объявила Журавко заочное подозрение относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. Обвинён по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2021 года призвал Россию ввести экономическую блокаду Украины. Также Журавко заявил, что «белорусам и россиянам необходимо как никогда сплотиться вокруг своих лидеров». При этом Белоруссии и России «помогать братскому народу Украины нельзя» — иначе народ не начнёт самостоятельно бороться против беспредела.

В апреле 2022 года вернулся в Херсонскую область.

Гибель 
25 сентября 2022 года поступили сообщения о гибели Журавко в Херсоне в результате ракетного удара, нанесённого по гостинице Play Hotel by Ribas: по словам представителя экстренных служб, гостиницу обстреляли из РСЗО HIMARS, а в самом здании находились журналисты, освещавшие ход референдума о присоединении к РФ (Журавко успел отдать свой голос на том референдуме). Факт гибели Журавко подтвердил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Награды 
 Юбилейная медаль «80 лет ВЧК-КГБ» от 12.08.1998 г.
 Орден Президента Украины «За мужество» от 14.10.1999 г.
 Награда Президента Украины «За заслуги» ІІІ ст. Приказ № 231 от 29.11.2000 г.
 Орден МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины» от 21.04.2003 г.
 Медаль «10 лет МВД Украины», за содействием органам внутренних дел Украины. Приказ № 112 от 21.06.2003 г.
 Орден «За содействие органам внутренних дел Украины». Приказ № 907 от 21.08.2003 г.
 Орден ІІІ ст. «Святого равноапостольного князя Владимира Великого», № 780 от 08.09.2003 г.
 Орден ІІІ ст. «Святого равноапостольного князя Владимира Великого» от 22.08.2003 г.
 Медаль «За общественное мужество» (Союз воинов-интернационалистов) от 28.11.2003 г.
 Отличие МВД Украины И ст. «За отличие в службе» № 1445 от 30.11.2003 г.
 Медаль «За сотрудничество с внутренними войсками МВД Украины» от 21.04.2004 г.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ВРУ
 Официальный сайт
 «Хто є хто в Україні», видавництво «К.І.С»
 Страница в Facebook 
 Досье 

Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)